A Rodovia PR-534 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a rodovia PR-170 (território de Miraselva) e a cidade de Centenário do Sul (entroncamento com a rodovia PR-450).

Denominação 
 Rodovia Engenheiro Gilberto José Duda, no trecho entre o entroncamento com a rodovia PR-170 e Miraselva, de acordo com a Lei Estadual 8.151 de 26/09/1985.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 48,75 km (dos quais 25 km são apenas planejados), podendo ser dividida em 3 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão construída: 23,75 km (48,72%)

Extensão pavimentada: 23,75 km (48,72%)

Ver também 
 Anexo:Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Paraná